Тамамес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро. Занимает площадь 60,69 км². Население — 971 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Tamames
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки